

Населені пункти та їхні частини
 Машково — село в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Машково — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Машково — частина села Мислібуж-Великий в гміні Нове Варпно Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Машково — осада в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства

Машково — присілок, Люберецький міський округ, Московська область

Примітки